Михаи́л Алекса́ндрович Ники́тин:
 Никитин, Михаил Александрович (род. 1971) — российский футболист.
 Никитин, Михаил Александрович (род. 1982) — российский биолог.